Langa del Castillo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Langa del Castillo (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Langa del Castillo (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar